Goro és un comune (municipi) de la província de Ferrara, a la regió italiana d'Emília-Romanya.
 Goro és una població de Mali, al sud-est de Kita.
 Goro és una regió de Mali a uns 100 km al nord de Ségou, a l'est de Goumbou.
 Goro és una saga del video joc Mortal Kombat.